Альбертина:

 Альбертина — модный роман 1886 года, написанный художником Кристианом Крогом.

 Альбертина — Кёнигсбергский университет.
 Альбертина — библиотека Лейпцигского университета.
 Альбертина — собрание графики в Вене.
 Альбертина — дворец в Вене, где размещается одноимённая художественная коллекция.
 Альбертина Фридерика Баден-Дурлахская (1682—1755) — немецкая принцесса, супруга Кристиана Августа Шлезвиг-Гольштейн-Готторпского.